ТНМ — многозначная аббревиатура:
 ТНМ — танкер наливной малый
 ТНМ — теория нечётких множеств
 ТНМ — тринитрометан
 ТНМ — тетранитрометан
 ТНМ — тонкоплёночный наноструктурированный материал
 ТНМ — точка начала манёвра
 ТНМ — тринитрометан

См. также 
 ТНМО — Турецкая национальная молодёжная организация
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей